Bas Jacobs (econoom)
 Bas Jacobs (muzikant), zanger van Pfaff (band)
 Bas Jacobs (voetballer)